L'édition féminine 2018 du tournoi de tennis de Doha se déroule du 12 au , sur dur en extérieur. Il s'agit du  en catégorie Premier 5 de la saison 2018. Petra Kvitová remporte l'épreuve en simple, Gabriela Dabrowski et Jeļena Ostapenko en double.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits de l'Américaine Coco Vandeweghe, de l'Australienne Ashleigh Barty et des Croates Ana Konjuh et Mirjana Lučić-Baroni. Elles sont respectivement remplacées par Mona Barthel, Donna Vekić, Aleksandra Krunić et Tímea Babos.

Lauréates 
 Petra Kvitová remporte le  de sa carrière en simple en battant en finale Garbiñe Muguruza. Grâce à sa victoire, elle gagne 11 places à l'issue du tournoi et réintègre le top 10. Il s'agit de son  d'affilée, après celui de Saint-Pétersbourg.

En double, Gabriela Dabrowski et Jeļena Ostapenko remportent leur  ensemble en battant en finale Andreja Klepač et María José Martínez Sánchez. Il s'agit de leur  et  respectif dans la discipline.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Doha (ATP 2018)
 Tournoi de tennis de Doha
 Saison 2018 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2018
Doha
Sport au Qatar en 2018
Tennis en février 2018